la Falémé, une rivière d’Afrique de l'Ouest ;
 Falémé, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali.